Южный Судан на летних Олимпийских играх 2016 года — первое в истории участие Южного Судана в Олимпийских играх.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций выдала Южному Судану три лицензии на участие в Играх атлетов (двое мужчин и женщина).

Ряд южносуданских спортсменов — Йех Пур Биль (бег 800 м); Джеймс Ньянг Чиенджек (легкая атлетика, бег 400 м); Анжелина Нада Лохалит (бег 1500 м); Роза Натике Локоньен (бег 800 м); Пауло Амотун Локоро (бег 1500 м) — выступили под флагом Олимпийского комитета в составе Олимпийской сборной беженцев.

Результаты

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Примечания

Ссылки 
 Сборная Южного Судана  на сайте Sports-reference.com
 

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
2016 год в Южном Судане